Osoby o tym nazwisku:
 Jan Sinapius – śląski historyk, dramatopisarz i nauczyciel
 Daniel Sinapius – słowacki duchowny, poeta, pisarz, tłumacz i pedagog